Le battaglie di İnönü sono due battaglie che opposero le forze armate turche a quelle greche nel corso della guerra greco-turca. Esse ebbero luogo presso il villaggio turco di İnönü e furono entrambe vinte dai Turchi rivoluzionari e nazionalisti di Mustafa Kemal. Tali battaglie segnarono un tornante storico nella guerra, dal momento che invertirono la tendenza fino ad allora favorevole alla Grecia, che aveva avuto gioco facile a sconfiggere i Turchi, reduci da una pesante I guerra mondiale e male organizzati.

Prima battaglia di İnönü 

La Prima battaglia di İnönü ebbe luogo dal 9 all'11 gennaio 1921. Le truppe greche, comandate da Anastasios Papoulas, dovevano attaccare le truppe turche comandate da İsmet Pascià, asserragliate nella stazione di İnönü. Inizialmente vittoriosi, i Greci respinsero i Turchi che erano sul punto di abbandonare Eskişehir, allorché la dura resistenza turca costrinse i Greci ad abbandonare la battaglia e a ritirarsi.

Seconda battaglia di İnönü 

La Seconda battaglia di İnönü cominciò con l'assalto delle truppe greche contro le posizioni delle truppe turche comandate da İsmet Pascià, il 26 marzo 1921. I Greci, meglio equipaggiati, respinsero i Turchi e presero la collina di İnönü il 27 marzo. Un contrattacco turco nella notte fallì. Il 31 marzo i Turchi ripresero la collina. Nel corso del mese d'aprile, i Turchi proseguirono nella loro avanzata, prendendo Afyon.

Conseguenze 
Malgrado il tornante nella guerra, marcato dalle due decisive vittorie turche, una polemica è sorta sull'azione di İsmet Pascià. Il comandante turco in effetti mancò l'opportunità di distruggere l'insieme delle forze armate nemiche greche sul posto, che al termine dello scontro ebbero la possibilità di ritirarsi in buon ordine. Occorre però sottolineare che le due parti avevano avuto nelle due battaglie numerose perdite, e nessuno dei due eserciti era ormai in grado di lanciare una nuova offensiva.

İsmet Pascià, uno dei più intimi collaboratori di Mustafa Kemal cambiò il suo nome in İsmet İnönü. Dopo la morte di Atatürk ne diventerà il successore e, quindi, il secondo Presidente della Repubblica turca, nel 1938.

Storia della Turchia
Storia della Grecia
Guerra nel 1921